Ел Атеризахе има више значења:

 Ел Атеризахе (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Атеризахе (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Атеризахе (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Атеризахе (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику